A Equipe Sueca de Copa Davis representa a Suécia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação sueca de Tênis/Svenska Tennisförbundet. Foi campeão por sete vezes (1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997 e 1998).

Time atual

Equipe de 2012:
 Michael Ryderstedt
 Markus Eriksson
 Johan Brunström
 Andreas Vinciguerra

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe sueca)

Suécia